Mourniés kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mourniés (ort i Grekland, Nomós Chaniás), Kreta, 
 Mourniés (ort i Grekland, Nomós Lasithíou), Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar